Наташа Нинковић се односи на:
Наташу Нинковић, српску глумицу (филмови: „Клопка“, „Ивкова слава“ и др.);
Наташу Нинковић, српску глумицу (ТВ серија „Сложна браћа“).